Die Basketball-Südamerikameisterschaft der Damen 1995, die vierundzwanzigste Basketball-Südamerikameisterschaft der Damen, fand zwischen dem 27. September und 1. Oktober 1995 in São Paulo, Brasilien statt, das zum vierten Mal die Meisterschaft ausrichtete. Gewinner war der Gastgeber, der ungeschlagen zum fünfzehnten Mal, zum fünften Mal in Folge, die Südamerikameisterschaft der Damen erringen konnte.

Teilnehmende Mannschaften

Modus
In der Vorrunde wurde in einer Gruppe zu vier Mannschaften gespielt. Jede Mannschaft spielte gegen jede andere genau einmal, sodass jedes Team genau drei Spiele (insgesamt wurden sechs Spiele absolviert) absolvierte. Pro Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage immerhin noch einen Punkt. Im Halbfinale spielte die erstplatzierte gegen die viertplatzierte und die zweit- gegen die drittplatzierte Mannschaft. Die Sieger des Halbfinales spielten im Finale um den Titel.

Ergebnisse

Vorrunde

Halbfinale

Spiel um Platz drei

Finale

Abschlussplatzierung

Weblinks 
 1995 South American Championship for Women ()

Sportveranstaltung in São Paulo
Basketballveranstaltung 1995
Südamerikameisterschaft der Damen 1995